Чемпионат мира по быстрым шашкам 2014 года прошёл 22—24 октября в Измире (Турция). Одновременно проводились командный чемпионат мира по быстрым шашкам и Чемпионат мира по турецким шашкам.

Регламент 
Турнир прошёл по швейцарской системе в 9 раундов, на партию давалось 15 минут + 5 секунд за ход. Если все показатели у первых трёх спортсменов окажутся одинаковыми, будет проведён тайбрейк — микроматч в формате блиц. В соревнованиях могут принять участие все желающие. Призовой фонд 7400 €.

Результаты 
В турнире приняли участие 22 шашиста из 7 стран, в том числе 6 международных гроссмейстеров.

Занявшие 3-4 места Александр Шварцман и Юрий Аникеев набрали равное количество очков, у них оказался равный коэффициент. Между ними был проведён дополнительный матч с укороченным контролем времени 5 мин. + 3 сек., который завершился вничью. Второй матч также закончился вничью. В третьей партии с контролем 3 мин. + 2 сек. победу одержал Александр Шварцман и завоевал бронзовую награду. Юрий Аникеев занял 4 место. В командном зачёте (результаты трёх лучших игроков) победила сборная России (Айнур Шайбаков, Муродулло Амриллаев, Александр Шварцман). 2-3 места разделили 2 команды, по дополнительным критериям серебряные награды завоевала команда Украины (Юрий Аникеев, Игорь Кирзнер, Ольга Балтажи), бронза досталась команде Нидерландов (Мартейн ван Эйзендорн, Тейс ван ден Брук, Мартен Линсен).

Ссылки 
 Результаты
 Результаты

Примечания 

Спорт в Турции в 2014 году
2014 год в шашках
Октябрь 2014 года
Международные спортивные соревнования в Измире
Чемпионаты мира по международным шашкам
Чемпионаты мира в 2014 году
Чемпионаты мира в Турции
Международные соревнования по шашкам в Турции